Levidis ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitrios Levidis (1886–1951), griechischer Komponist
 Nikolaos Levidis (* 1868), griechischer Sportschütze